Гаджиев, Магомед Магомедович:
 Гаджиев, Магомед Магомедович (1990) — российский самбист.
 Гаджиев, Магомед Магомедович (1897—1958) — дагестанский филолог-кавказовед.